Die PDC Women’s Series 2023 ist die vierte Austragung der Damen-Turnierserie der Professional Darts Corporation (PDC). Sie beginnt am 25. Februar 2023 und soll am 15. Oktober 2023 enden. Dabei wird sie aus insgesamt 24 Turnieren bestehen, was erneut einen Rekord bedeutet.

Die Siegerin und Zweitplatzierte der PDC Women’s Series Order of Merit qualifizieren sich für die PDC World Darts Championship 2024. Außerdem wird ein Platz für den Grand Slam of Darts 2023 vergeben. Zusätzlich bestimmt eine Ein-Jahres-Rangliste zum Sommer die acht Teilnehmerinnen beim Women’s World Matchplay 2023.

Ereignisse im Vorfeld 
Bereits am 21. Juli 2022, wenige Tage vor dem Women’s World Matchplay 2022, erfolgte seitens der PDC nicht nur die Bekanntgabe für eine weitere Austragung des Turniers, sondern auch für die Aufstockung der Women’s Series auf nun 24 Turniere. Die exakten Datierungen wurden schließlich mit der Bekanntgabe des kompletten PDC-Turnierkalenders für 2023 am 30. September 2022 verkündet.

Am 23. Januar 2023 teilte die PDC mit, dass das Preisgeld für jedes einzelne Turnier verdoppelt wird.

Format 
Die Turniere werden im K.-o.-System gespielt. Bis zum Achtelfinale gilt der Modus best of 7 legs, im Viertel- und Halbfinale sowie im Finale wird auf best of 9 legs erhöht.

An den Turnieren teilnehmen kann jede weibliche Dartspielerin, welche zum Zeitpunkt des Turniers das 16 Lebensjahr vollendet hat.

Preisgeld 
Insgesamt werden in dieser Saison £ 10.000 pro Turnier ausgespielt, 5.000 mehr als im Vorjahr. Es verteilt sich unter den Spielerinnen wie folgt:

Die Ausschüttung eines Preisgeldes an die letzten 64 erfolgt nur, wenn insgesamt 128 oder mehr Spielerinnen an einem Turnier teilnehmen.

Turniere 
Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der PDC Women’s Series-Turniere ab dem Viertelfinale.

PDC Women’s Series 1 
Datum: 25. Februar 2023
Austragungsort:  Morningside Arena, Leicester

PDC Women’s Series 2 
Datum: 25. Februar 2023
Austragungsort:  Morningside Arena, Leicester
Link:

PDC Women’s Series 3 
Datum: 26. Februar 2023
Austragungsort:  Morningside Arena, Leicester
Link:

PDC Women’s Series 4 
Datum: 26. Februar 2023
Austragungsort:  Morningside Arena, Leicester
Link:

PDC Women’s Series 5 
Datum: 13. Mai 2023
Austragungsort:  Marshall Arena, Milton Keynes
Link:

PDC Women’s Series 6 
Datum: 13. Mai 2023
Austragungsort:  Marshall Arena, Milton Keynes
Link:

PDC Women’s Series 7 
Datum: 14. Mai 2023
Austragungsort:  Marshall Arena, Milton Keynes
Link:

PDC Women’s Series 8 
Datum: 14. Mai 2023
Austragungsort:  Marshall Arena, Milton Keynes
Link:

PDC Women’s Series 9 
Datum: 24. Juni 2023
Austragungsort:  Halle 39, Hildesheim
Link:

PDC Women’s Series 10 
Datum: 24. Juni 2023
Austragungsort:  Halle 39, Hildesheim
Link:

PDC Women’s Series 11 
Datum: 25. Juni 2023
Austragungsort:  Halle 39, Hildesheim
Link:

PDC Women’s Series 12 
Datum: 25. Juni 2023
Austragungsort:  Halle 39, Hildesheim
Link:

PDC Women’s Series 13 
Datum: 29. Juli 2023
Austragungsort:  Marshall Arena, Milton Keynes
Link:

PDC Women’s Series 14 
Datum: 29. Juli 2023
Austragungsort:  Marshall Arena, Milton Keynes
Link:

PDC Women’s Series 15 
Datum: 30. Juli 2023
Austragungsort:  Marshall Arena, Milton Keynes
Link:

PDC Women’s Series 16 
Datum: 30. Juli 2023
Austragungsort:  Marshall Arena, Milton Keynes
Link:

PDC Women’s Series 17 
Datum: 16. September 2023
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

PDC Women’s Series 18 
Datum: 16. September 2023
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

PDC Women’s Series 19 
Datum: 17. September 2023
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

PDC Women’s Series 20 
Datum: 17. September 2023
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

PDC Women’s Series 21 
Datum: 14. Oktober 2023
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

PDC Women’s Series 22 
Datum: 14. Oktober 2023
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

PDC Women’s Series 23 
Datum: 15. Oktober 2023
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

PDC Women’s Series 24 
Datum: 15. Oktober 2023
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

PDC Women’s Series Order of Merit 
Das Preisgeld aller Turniere bildet eine Rangliste. Sie ist die Grundlage für die Qualifikation zu mehreren TV-Turnieren. Zusätzlich darf die Top 8 der Order of Merit ohne die Entrichtung eines Startgeldes an der PDC Qualifying School 2024 teilnehmen.

Weblinks 
 PDC Women's Series auf dartn.de

Einzelnachweise 

2023
Dartveranstaltung 2023